Roda de Berà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Roda de Berà (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 Roda de Berà (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar